A 2001-es Australian Open férfiversenyét az amerikai Andre Agassi nyerte a francia Arnaud Clément előtt.

Kiemeltek

Források 
 Eredmények

F1